Boca del Río steht für:
 Boca del Río (Belize), Siedlung der Stadt San Pedro, Belize District, Belize
 Boca del Río (Veracruz), Vorort von Veracruz, Bundesstaat Veracruz, Mexiko